KEC est un sigle qui peut désigner :
 Kentucky Exposition Center, une salle d'exposition importante à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis.

KEC est un code qui peut désigner :
 aéroport de  Kasenga, un aéroport de la ville de Kasenga, en République démocratique du Congo, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports